Мушино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мушино — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Мушино — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Мушино — деревня в Удомельском районе Тверской области.